Ein Lied geht um die Welt – film del 1933 diretto da Richard Oswald
Ein Lied geht um die Welt – film del 1958 diretto da Géza von Bolváry